Stoyan Stoyanov puede referirse a:
Stoyan Stoyanov, luchador búlgaro del estilo libre (nacido en 1950);
Stoyan Stoyanov, luchador búlgaro del estilo grecorromano (nacido en 1968).